Nuttal är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 George Henry Falkiner Nuttall (1862–1937), brittisk parasitolog
 John Mitchell Nuttall (1890–1958), brittisk fysiker
 Thomas Nuttall (1786–1859), engelskfödd botaniker och zoolog
 Zelia Nuttall (1857−1933), amerikansk arkeolog och antropolog